Góry:
 Ararat – masyw wulkaniczny w Turcji, zajmujący ważne miejsce w religii i kulturze Ormian

Państwa historyczne:
 Ararat – nazwa starożytnego państwa Urartu

W Armenii:
 Ararat – prowincja położona w południowej części kraju
 Ararat – miasto w prowincji Ararat
 Ararat – wieś w prowincji Ararat

W Australii
 Gmina Ararat – samorząd lokalny w stanie Wiktoria
 Ararat – miejscowość w stanie Wiktoria, w gminie Ararat

Kluby sportowe:
 Ararat Erywań – klub piłkarski z Erywania, stolicy Armenii

Alkohole:
 ararat – rodzaj ormiańskiego koniaku